Fala je ime več naselij v Sloveniji:
 Fala, občina Ruše - v bližini je Hidroelektrarna Fala
 Fala, občina Selnica ob Dravi